Фрідерик Горностай (*д/н — 1576) — державний діяч, урядник Речі Посполитої.

Життєпис 
Походив з українського шляхетського роду Горностаїв гербу Гіпокентавр. Син Оникія Горностая, урядника Великого князівства Литовського, та Богдани Хрептович. У 1563 році після батька стає Річицьким старостою (до 1568 року). Відомий тим, що першим зі свого роду перейшов у кальвінізм.

У 1566 році розділив з родичами маєтності Горностаїв, отримавши землі в Литві, Підляшші та Білорусі. У 1567 року успадкував від батька половину сіл Рохтичі й Дитятки. Фінансово підтримував Віленські збори кальвіністів. Сприяв поширенню кальвінізму в Білорусі та Україні. У 1576 році помер, заповівши 83 копи грошей литовських для потреби Віленських зборів. Після його смерті усе майно успадкував стриєчний брат Гаврило.

Родовід

Джерела 
 Kulikowski E. Opis powiatu Kijowskiego / Wyd. M. Dubiecki.- Kijów-Warszawa, 1913. — S. 126—127
 Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego. — Warszawa, 1883. — T. III. — S. 128.

Речицькі старости
Горностаї